Langholz steht für:

 geschlagene Bäume ab etwa 6 m Stammlänge, siehe Rohholz #Begriffe 
 Hans-Jürgen Langholz (* 1935), deutscher Agrarwissenschaftler

geographische Objekte:
 Langholz (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Langholz (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Langholz (Waabs), Ortsteil der Gemeinde Waabs, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Langholz (Vöcklatal), Wald und Ortslage bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Oberösterreich
 Bahnhof Langholz, Umsteigebahnhof in Oetwil am See, Schweiz
 Langholz (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Langenholzen